

Astronomia 
 Cratere Amaral – cratere di Mercurio

Musica 
 Amaral – gruppo musicale spagnolo
 Amaral – album degli Amaral del 1998

Persone 
 Amaral – calciatore brasiliano
 Alexandre da Silva Mariano, detto Amaral – calciatore brasiliano
 Amarildo Souza do Amaral, detto Amarildo – calciatore brasiliano
 António Caetano do Amaral – storico portoghese
 Carlos Rafael do Amaral, detto Amaral – calciatore brasiliano
 Casemiro do Amaral, detto Casemiro – calciatore brasiliano
 Damiris Dantas do Amaral – cestista brasiliana
 Dante do Amaral, detto Dante – pallavolista brasiliano
 Darío Amaral – schermidore brasiliano
 David Amaral – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Diogo Amaral – cantante e attore portoghese
 Diogo Freitas do Amaral – politico portoghese
 Eva Amaral – cantante spagnola
 Fernando Amaral – attore brasiliano
 Gaia Bermani Amaral – conduttrice televisiva e attrice brasiliana
 Gilson do Amaral detto Gilsinho – calciatore brasiliano
 João Henrique de Andrade Amaral, detto Andrade – calciatore brasiliano
 João Justino Amaral dos Santos, detto Amaral – calciatore brasiliano
 Leandro Amaral, detto Leandro – calciatore brasiliano
 Maria Adelaide Amaral – drammaturga portoghese
 Paulo Amaral – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Yara Amaral – attrice brasiliana